Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2018 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Angelique Kerber je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Ženske posamično
2018